Świętosława av Polen, född 1046/48, död 1 september 1126, var en hertiginna och sedan drottning av Böhmen; gift med kung Wratislav II av Böhmen. Świętosława var Böhmens första drottning. Hon var dotter till Kasimir II av Polen och Dobronega av Kiev.

Äktenskapet arrangerades för att säkra Böhmens neutralitet under den polsk-tyska konflikten och säkra vänskapliga förbindelser mellan Böhmen och Polen, vilket då var till fördel för Polen. Vigseln ägde rum är 1062, samma år som Wratislav II:s första hustur hade avlidit av barnfödande. Wratislav II var vid tiden för vigseln Böhmens monark med titeln hertig, men år 1085 fick han av kejsaren den icke ärftliga titeln kung; paret kröntes till Böhmens första kung och drottning av ärkebiskop Egilbert i Prag den 15 juni. Vid Vratislavs död 1092 utbröt inbördeskrig mellan hans arvingar. Świętosława agerade år 1111 medlare i tronstriderna och lyckades avsluta dem. År 1125 utbröt återigen tronstrider, och Świętosława lyckades återigen framgångsrikt ingripa och åstadkomma en försoning mellan parterna.

Se även 
 Swiatoslawa av Polen

Källor 
 

Födda 1040-talet
Avlidna 1126
Kvinnor
Böhmens drottningar
Personer i Böhmen under 1000-talet